Király Ernő (1884–1954) magyar színész, rendező, színházigazgató
Király Ernő (1919–2007) vajdasági néprajzkutató, avantgárd zeneszerző
Király Ernő (1945) romániai magyar jogász, jogszociológus
Király Ernő (1973) labdarúgó (Haladás)

Hasonló nevek
 Királyi Ernő (1926–2010) földművelésügyi miniszterhelyettes (1962–1965), a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal vezetője